Cincinnati Masters (в честь спонсора — Western & Southern Open ) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. С 2009 года мужской турнир относится к серии Мастерс с призовым фондом около 7 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 28 пар; а женский — к серии WTA 1000 с призовым фондом в около 2,5 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Общая информация 
Турнир начал свою историю в сентябре 1899 года и на сегодняшний день является старейшим турниром США, который проводится в первоначальном месте. При этом соревнование несколько раз переезжало: так первый турнир прошёл на кортах Avondale Athletic Club, а с 1979 года соревнование проводится в теннисном центре семьи Линднер. До этого же года большая часть розыгрышей турнира прошла на грунтовых кортах.

В 1978-89 годах турнир имел статус главного соревнования мужского профессионального тура Гран-при.

Турниры проводятся с 1899 года, но если мужские соревнования (как и сам турнир) за это время не проводились лишь три раза (последний раз в 1935 году), то женские соревнования имеют дополнительную паузу в проведении в конце XX века, когда между 1974 и 2003 годом они прошли лишь раз..

В 2020 году турнир прошёл в Нью-Йорке из-за пандемии коронавирусной инфекции, чтобы сократить поездки теннисистов и провести соревнования в том же месте, где на следующей неделе стартовал Открытый чемпионат США.

Ныне турнир входит в US Open Series, а также принадлежит к двум старшим категориям соревнований мужского и женского профессиональных туров — Мастерс и WTA 1000.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Цинциннати